Jaroslav Brož ist der Name folgender Personen:

* Jaroslav Brož (Radsportler) (1906–??), tschechoslowakischer Radsportler
 Jaroslav Brož (Leichtathlet) (1950–1975), tschechoslowakischer Weitspringer